Dit is een lijst van planetoïden 90401-90500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (90401) - || 2003 YJ43 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90402) - || 2003 YW43 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90403) - || 2003 YE45 || 21 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| (90404) - || 2003 YO53 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90405) - || 2003 YW53 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90406) - || 2003 YW61 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90407) - || 2003 YB73 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90408) - || 2003 YG79 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90409) - || 2003 YT80 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90410) - || 2003 YS84 || 19 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90411) - || 2003 YH85 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90412) - || 2003 YY90 || 20 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90413) - || 2003 YD98 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90414) Karpov || 2003 YP110 || 19 december 2003 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| (90415) - || 2003 YU113 || 23 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90416) - || 2003 YK118 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90417) - || 2003 YF137 || 27 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90418) - || 2003 YJ137 || 27 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90419) - || 2003 YA138 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90420) - || 2003 YX138 || 27 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90421) - || 2003 YD139 || 27 december 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90422) - || 2003 YJ142 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90423) - || 2003 YH149 || 29 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90424) - || 2003 YB152 || 29 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90425) - || 2004 AK2 || 13 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90426) - || 2004 AL3 || 13 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90427) - || 2004 BS1 || 16 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90428) - || 2004 BL30 || 18 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90429) Wetmore || 2004 BW37 || 19 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90430) - || 2004 BM44 || 22 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90431) - || 2004 BY55 || 23 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90432) - || 2004 BG56 || 23 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90433) - || 2004 BD62 || 22 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90434) - || 2004 BF69 || 20 januari 2004 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| (90435) - || 2004 BD74 || 24 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90436) - || 2004 BH81 || 26 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90437) - || 2004 BW82 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90438) - || 2004 BP83 || 22 januari 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| (90439) - || 2004 BS83 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90440) - || 2004 BV83 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90441) - || 2004 BC87 || 22 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90442) - || 2004 BR89 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90443) - || 2004 BS90 || 24 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90444) - || 2004 BQ95 || 28 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90445) - || 2004 BY101 || 29 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90446) Truesdell || 2004 BL107 || 28 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90447) Emans || 2004 BB109 || 28 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90448) - || 2004 BB114 || 29 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90449) Brucestephenson || 2004 BR116 || 27 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90450) Cyriltyson || 2004 BR117 || 28 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90451) - || 2004 BK122 || 31 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90452) - || 2004 BO122 || 29 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90453) Shawnphillips || 2004 CM || 6 februari 2004 || Tenagra II || M. B. Schwartz, P. R. Holvorcem
|-
| (90454) - || 2004 CV || 10 februari 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (90455) Irenehernandez || 2004 CU2 || 12 februari 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (90456) - || 2004 CV2 || 13 februari 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (90457) - || 2004 CY7 || 10 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90458) - || 2004 CM11 || 11 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90459) - || 2004 CQ16 || 11 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90460) - || 2004 CD35 || 13 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90461) Matthewgraham || 2004 CS35 || 11 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90462) - || 2004 CA36 || 11 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90463) Johnrichard || 2004 CS39 || 14 februari 2004 || Jornada || D. S. Dixon
|-
| (90464) - || 2004 CA42 || 10 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90465) - || 2004 CT49 || 11 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90466) - || 2004 CG80 || 11 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90467) - || 2004 CU91 || 13 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90468) - || 2004 CV91 || 14 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90469) - || 2004 CY94 || 12 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90470) - || 2004 CH97 || 13 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90471) Andrewdrake || 2004 CF98 || 14 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90472) Mahabal || 2004 CT99 || 15 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90473) - || 2004 CT102 || 12 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90474) - || 2004 CU104 || 13 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90475) - || 2004 CC105 || 13 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90476) - || 2004 CE105 || 13 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90477) - || 2004 CH106 || 14 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90478) - || 2004 CX108 || 15 februari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90479) Donalek || 2004 CC109 || 15 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90480) Ulrich || 2004 CG109 || 15 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90481) Wollstonecraft || 2004 DA || 16 februari 2004 || Needville || W. G. Dillon, D. Wells
|-
| (90482) Orcus || 2004 DW || 17 februari 2004 || Palomar || M. E. Brown, C. A. Trujillo
|-
| (90483) - || 2004 DM4 || 16 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90484) - || 2004 DU6 || 16 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90485) - || 2004 DY6 || 16 februari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90486) - || 2004 DL12 || 17 februari 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| (90487) Witherspoon || 2004 DW12 || 16 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90488) - || 2004 DX12 || 16 februari 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90489) - || 2004 DH19 || 17 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90490) - || 2004 DU20 || 17 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90491) - || 2004 DW22 || 18 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90492) - || 2004 DQ34 || 19 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90493) - || 2004 DM37 || 19 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90494) - || 2004 DY40 || 18 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90495) - || 2004 DW43 || 23 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90496) - || 2004 DH48 || 19 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90497) - || 2004 DH59 || 23 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90498) - || 2004 DC71 || 17 februari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90499) - || 2004 EC2 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90500) - || 2004 EG4 || 11 maart 2004 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten